Elenco delle giocatrici convocate per la Norceca Pan American Cup Final Six 2022.













Collegamenti esterni 
 

Convocazioni alla Norceca Pan American Cup Final Six femminile
Norceca Pan American Cup Final Six femminile 2022